Bob Embregts, Nederlands filmproducent
 Frans Embregts, pseudoniem (een van de vele) van de Vlaamse schrijver Jos Vinks
 Wim Embregts, Nederlands pinkstervoorganger en publicist

Zie ook 
 Embrechts (doorverwijspagina)